Itata kan syfta på:

 Itata (provins) – en provins i Chile
 Itata (släkte) – ett släkte av spindlar